Tagoloán hace referencia a:
Tagoloán (Lánao del Norte);
Tagoloán (Misamis Oriental).